Adam Wolański – polski piłkarz ręczny
 Adam Wolański – polski filolog
 Erazm Wolański – polski właściciel dóbr, poseł do Sejmu Krajowego Galicji oraz do Rady Państwa    
 Janusz Wolański – polski piłkarz
 Patryk Wolański – polski piłkarz, bramkarz
 Mikołaj Wolański – polski właściciel dóbr ziemskich, hrabia austriacki, poseł do Sejmu Krajowego Galicji oraz do Rady Państwa, kawaler maltański
 Piotr Wolański – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, specjalista od napędów lotniczych, kosmicznych i silników spalinowych
 Ryszard Wolański – polski dziennikarz muzyczny
 Tadeusz Wolański – polski archeolog
 Tadeusz Jan Wolański – polski działacz robotniczy, prezydent Częstochowy
 Witold Wiktor Józef Adalbert Wolański – polski właściciel dóbr ziemskich
 Władysław Krzysztof Feliks Wolański – polski właściciel dóbr ziemskich, działacz społeczny, hrabia austriacki, kawaler maltański
 Władysław Maurycy Wolański – polski ziemianin

Polskie nazwiska